Kropywnyzke (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Kropywnyzke (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Kropywnyzke (Wolnowacha)